Светослав може да се отнася за:
 Князе и велики князе на Киевска Рус
 Светослав I (?-972)
 Светослав II (?-1076)
 Светослав III
 Светослав III, велик княз на Владимирско-Суздалското княжество
 Тодор Светослав Тертер (?-1321), цар на България
 Светослав, село в Област Силистра
 Светослав, село в Област Хасково
 Светослав, мъжко име
 Светослав, български футболен отбор (1925-1940)